Fabriciana orientalis är en fjärilsart som beskrevs av Alphéraky 1882. Fabriciana orientalis ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
orientalis